Jean Dubois (kanu), belgijski kanuistički reprezentativac, sudionik OI
Jean Dubois (hokej na travi), belgijski hokejaški reprezentativac, sudionik četiriju Olimpijskih igara